Einar Karlsson (1908-1980), lutteur suédois
Einar Karlsson (1909-1967), footballeur suédois

Voir aussi